Лемехово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лемехово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Лемехово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.